Чемпионат мира по индор-хоккею среди женщин 2018 (The 2018 Women’s Indoor Hockey World Cup; Кубок мира по индор-хоккею среди мужчин 2018) — 5-й чемпионат мира по индор-хоккею среди мужчин. Проводился с 7 по 11 февраля 2018 года на стадионе «Макс-Шмелинг-халле» в городе Берлин, Германия. Одновременно там же проводился и чемпионат мира среди мужчин.

Чемпионом стала сборная Германии (в третий раз в своей истории), победившая в финале сборную Нидерландов со счётом 2:1. Бронзовым призёром стала сборная Белоруссии (в первый раз в своей истории), победившая в матче за третье место сборную Украины со счётом 2:1.

Суперарбитры 
На турнире работали 12 суперарбитров.

 Карин Алвес (Франция)
 Вилма Багданскиене (Литва)
 Эмили Кэрролл (Австралия)
 Клэр Дрюйитс (Нидерланды)
 Елена Эскина (Россия)
 Ана Файаш (Португалия)

 Мэгги Гидденс (США)
 Орнпимол Киттитеерасопон (Таиланд)
 Мишель Майстер (Германия)
 Габьриэль Шмитц (Германия)
 Рэйчел Уильямс (Англия)
 Сара Уилсон (Шотландия)

Результаты игр 
Расписание игр было опубликовано Международной федерацией хоккея на траве 19 сентября 2017 года.

Время начала матчей указано по UTC+01:00.

Первый раунд (групповой этап)

Группа A 

  Проходят в четвертьфиналы

Группа B 

  Проходят в четвертьфиналы

Второй раунд (плей-офф)

Матч за 11-е место

Матч за 9-е место 
 (пенальти)

 За 1-8 места

Статистика

Итоговая таблица

Награды 
 Лучший игрок чемпионата (MVP) −   Lisa Hahn	
 Лучший бомбардир чемпионата −  Kiana-Che Cormack,  Yana Vorushylo 
(9 голов)  
 Лучший вратарь чемпионата −   Alexandra Heerbaart
 Лучший игрок до 21 года −   Nike Lorenz

Примечания

См. также 
 Чемпионат мира по индор-хоккею среди мужчин 2018

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата
 Страница чемпионата на сайте Международной федерации хоккея на траве (FIH)

2018
2018 год в хоккее на траве
Спорт в Германии в 2018 году
Февраль 2018 года
Международные соревнования по хоккею на траве в Германии
Международные спортивные соревнования в Берлине